Миљановци могу бити:

 Миљановци (Добој), насељено мјесто у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Миљановци (Калесија), насељено мјесто у општини Калесија, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Миљановци (Тешањ), насељено мјесто у општини Тешањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ